Појана Маре има више значења:

 Појана Маре (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Појана Маре (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Појана Маре (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Појана Маре (Долж), општина у округу Долж у Румунији